Первый дивизион 1963 () — 52-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1963 года и закончился 25 августа 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1963
Исландия
1963 год в Исландии